Monia bezeichnet:

 einen weiblichen Vornamen, meist Abkürzung von Monika
 eine Muschel-Gattung aus der Familie der Sattelmuscheln; siehe Monia (Gattung)